Матьё Рене́ Боццетто́ (; род. , Шамбери, Савойя, Франция) — профессиональный французский сноубордист. Выступал в параллельных дисциплинах и в гигантском слаломе.

Участник четырёх зимних Олимпиад (1998, 2002, 2006 и 2010). Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в параллельном гигантском слаломе. Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в параллельном слаломе 1999 и 2003 годов. Двукратный победитель кубка мира в общем зачёте (1998/99 и 1999/00). Трёхкратный обладатель кубка мира в параллельных дисциплинах (1999/00, 2001/02 и 2002/03). Двукратный обладатель кубка мира в слаломе (1998/99 и 2000/01).

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Кубок мира

Общий зачёт 
 1996/97 — 119-й
 1997/98 — 26-й
 1998/99 —  1-й
 1999/00 —  1-й
 2000/01 — 5-й
 2001/02 — 2-й
 2002/03 — -
 2003/04 — -
 2004/05 — -
 2005/06 — 11-й
 2006/07 — 7-й
 2007/08 — 2-й
 2009/10 — 19-й

Подиумы

Ссылки 
 Профиль на FIS

Сноубордисты Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года